La pâquerette bleue ou la marguerite du Cap (Felicia amelloides) est une plante vivace de la famille des Astéracées. Elle est originaire d'Afrique du Sud.

Description

Notes et références

Lien externe 

 

Asteraceae
Espèce de plantes (nom vernaculaire)